Кіровська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Кіровська селищна рада — колишня назва Обухівської селищної ради, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Кіровська селищна рада — колишня назва Північної селищної ради, Донецька область, м. Торецьк
 Кіровська селищна рада — колишня селищна рада, Донецька область, Лиманський район